Василий Никольский:
 Никольский, Василий Алексеевич (1882—1967) — советский азербайджанский оперный певец, народный артист Азербайджанской ССР.
 Никольский, Василий Евгеньевич (1877—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Никольский, Василий Сергеевич (1898—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик. Примечания